Пётр Семёнович Канцеляристов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1921 году в селе Орловка. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. С 1945 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1945—1983 гг. — агроном, завотделом райисполкома, завотделом райкома КПСС, заместитель директора МТС, секретарь Таловского райкома КПСС, второй, первый секретарь Каскеленского райкома КПК, председатель Алма-Атинского облисполкома, первый секретарь Алма-Атинского сельского обкома КПК, председатель Алма-Атинского облисполкома, первый заместитель министра заготовок Казахской ССР, председатель Комитета народного контроля Казахской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 5-10-го созыва.

Умер в 1994 году.

Ссылки 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. Алматы, 2008

Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Председатели Алма-Атинского облисполкома
Первые секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС